Gerhard Beissel ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Beissel († um 1462), deutscher Schöffe
 Gerhard Beissel († um 1493), deutscher Schöffe